Le St Remois est la marque commerciale exploitée par le GAEC Fromagerie des Alpilles pour identifier un de leurs fromages fermiers. Les agriculteurs producteurs fermiers de ce GAEC élaborent ce fromage au lait cru de chèvre dans une ferme (mas Laferrière) située dans la commune de Saint-Rémy-de-Provence en France.

Production du lait

Transformation du lait 
Le fromage Le St Remois est fait à partir de lait cru de chèvre .

15 jours d'affinage lui sont nécessaires, il aura alors une  pâte molle à croûte naturelle.

Consommation

Accord mets/vins  
Il est possible de « marier » ce fromage de chèvre avec un vin rouge léger ou fruité, mais l'accord parfait se fait avec un vin blanc sec fruité. On choisira de préférence un vin blanc du terroir tel que Bandol, Bellet, Cassis, Pierrevert ou Palette.

Saisons conseillées 
On peut consommer ce fromage pendant la période de l'été.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Chèvre des Alpilles
Cuisine provençale
Cuisine occitane

Marque de fromage en France
Fromage au lait de chèvre
Fromage au lait cru
Fromage fermier
Fromage provençal
Fromage à pâte molle à croûte naturelle
Fromage des Bouches-du-Rhône